HMI est un sigle qui peut désigner :
 heure mensuelle d'information, un droit syndical dans la fonction publique en France ;
 Human-machine interface (en français, interactions homme-machine), les moyens et outils mis en œuvre afin qu'un humain puisse contrôler et communiquer avec une machine ;
 Hydrargyrum medium-arc iodide ou Hydragyrum Mittlere Bogenlänge Iod (en français, lampe aux halogénures métalliques) ;
 Hamburg-Mannheimer International, une entreprise spécialisé dans le domaine de l'épargne à long terme.

Notes et références